Ольга Купріян — українська письменниця.
 Зосенко Купріян Федорович (27 вересня 1907 року, Бобрик, нині Роменського району Сумської області — 27 квітня, 1987 року, Ромни, Сумська область)  — український художник.
 Кіркіж Купріян Осипович (17 вересня 1886, село Смолянці Вітебської губернії, тепер Республіка Білорусь — 25 травня 1932, Москва) — радянський партійний і державний діяч.